HMS „Bellerophon” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Bellerofonta, bohatera mitologii greckiej:
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1786, przekształcony w okręt więzienny w 1815, przemianowany na HMS „Captivity” w 1824, sprzedany w 1836.
 HMS „Bellerophon” – 80-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany jako HMS „Waterloo” w 1818, przemianowany na HMS „Bellerophon” w 1824, od 1848 w służbie portowej, sprzedany na złom w 1892.
  – pancernik zwodowany w 1865, przekształcony w okręt szkolny i przemianowany na HMS „Indus III” w 1904, sprzedany w 1922.
  – pancernik typu Bellerophon zwodowany w 1907, sprzedany na złom w 1921.
 HMS „Bellerophon” – nieukończony krążownik lekki typu Minotaur zamówiony w 1942 jako HMS „Tiger”, przemianowany na HMS „Bellerophon” w tym samym roku, zwodowany i przemianowany na HMS „Blake” w 1944, ponownie na HMS „Bellerophon” w 1945, anulowany w 1946.
 HMS „Bellerophon” – krążownik lekki typu Minotaur zamówiony w 1941, przemianowany na HMS „Tiger” i zwodowany w 1945, budowa wstrzymana w 1946 i wznowiona po zmianie projektu w 1954, ukończony w 1959 jako krążownik typu Tiger, złomowany w 1986.

Zobacz też 
  – lista okrętów US Navy noszących tę nazwę

Przypisy 

Bellerophon